Gedong bezeichnet:

 Gedong (Fangshan) (圪洞镇), Großgemeinde im Kreis Fangshan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gedong (Jianhe) (革东镇), Großgemeinde im Kreis Jianhe in der chinesischen Provinz Guizhou